OSA ou Osa, peut être un acronyme ou un mot, c'est aussi le passé simple du verbe oser.

Sigle 
OSA est un sigle composé des trois lettres O, S et A, et peut faire référence à :

Entreprises et associations 
 Oscilloquartz SA une entreprise filiale de ADVA Optical Networking,
 le groupe OSA, une association d'architectes dans les années 1920 en URSS,
 l’Oceania Swimming Association, fédération continentale de natation,
 Optical Supply of Asia, un groupe dans la vente ophtalmique,
 l’Optical Society anciennement Optical Society of America, une société savante d'optique
 Organisation for the Safety of Abrasives (oSa), une organisation internationale privée, fondée en 2000 par les 17 plus grands fabricants d'abrasifs.

Autres 
 Open Services Architecture, un réseau de télécommunications mobile,
 l’ordre de Saint-Augustin, un ordre catholique dont l'acronyme s'écrit aussi o.s.a.,
 l'ancien code AITA de l’aéroport international d'Ōsaka (Japon),
 Office of Special Affairs, le service de renseignements de la scientologie,
 L'OSA est censée être l'équivalent de la division action de la CIA dans l'épisode Qui veut la peau de Bob Anderson? de la  de la série Human Target : La Cible,
Optical Spectrum Analyzer, instrument scientifique permettant la mesure en fréquence d'une source lumineuse,
 Acide octénylsuccinique (de l'anglais Octenylsuccinic acid), additif alimentaire employé dans le traitement de la gomme arabique.

Substantif 
Osa peut également faire référence à :
 Osa, un film post-apocalyptique américain d'Oleg Egorov sorti en 1986 ;
 la classe Osa, la dénomination OTAN d'une classe de bateaux lance-missiles soviétique ;
 le véhicule antiaérien de conception soviétique 9K33 Osa ;
 Osa Johnson (1894-1953), une aventurière américaine ;
 la péninsule d'Osa ;
 Osa Aiello, 1979, genre de plantes de la famille des Rubiaceae ;
 Osa Paramonov, 1958, genre d'insectes diptères de la famille des Pyrgotidae.